Gran Guardia – a Verona
 Gran Guardia Nuova – meglio conosciuta come Palazzo Barbieri, a Verona
 Teatro La Gran Guardia – a Livorno
 Loggia della Gran Guardia – a Padova
 Palazzo della Gran Guardia – a Palermo